Pescara (stad)
Pescara (provincie)
Pescara Calcio, voetbalclub uit de stad
Pescara (Grand Prix)
Raúl Pateras de Pescara, helikopterpionier
Pescara, een plaats  in de Italiaanse gemeente Ferrara